Paramount es un adjetivo de la lengua inglesa que significa "supremo", ha sido utilizado en las siguientes voces:

Compañías de entretenimiento y música 
 Paramount Global, también conocida como Paramount, una empresa estadounidense de medios de comunicación antes conocida como ViacomCBS. Las siguientes empresas están vinculadas históricamente no necesariamente por la propiedad actual.
 Paramount+, un servicio de transmisión de video estadounidense anteriormente conocido como CBS All Access.
 Paramount Communications, una empresa conocida como Gulf and Western Industries hasta 1989.
 Paramount Home Entertainment, una división de Paramount Pictures para la distribución de videos domésticos fundada en 1976.
 Paramount Network, una red de cable actual anteriormente llamada TNN y Spike TV.
 Paramount Pictures, un estudio de cine estadounidense.
 Paramount Television Studios, la encarnación actual de Paramount Television, 2013-presente.
 Paramount Television Network (PTN), una cadena de televisión desaparecida fundada a fines de la década de 1940.
 Paramount Vantage, una división cinematográfica especializada de Paramount Pictures fundada (como Paramount Classics) en 1998.
 Paramount Animation, un estudio de animación y división de Paramount Pictures fundado en 2011.
 United Paramount Network (UPN), una red de televisión estadounidense desaparecida que existió desde 1995 hasta 2006.
 Paramount Records, sello estadounidense de jazz y blues activo en las décadas de 1920 y 1930 lanzado por United Phonographs, una subsidiaria de Wisconsin Chair Company.

Transporte 
 Paramount Airways, una aerolínea con sede en Chennai, India.

Otros usos 
 Edificio Paramount en 1501 Broadway, Manhattan, Nueva York, EE. UU.
 Paramount Plaza en 1633 Broadway, Manhattan, Nueva York, EE. UU.
 Paramount, California, EE. UU., una ciudad en el condado de Los Ángeles.
 Líder supremo, el líder más alto de la República Popular China.
 Paramount, un nivel de dificultad en Dance Dance Revolution.
 Intereses supremos, intereses que no están garantizados bajo el sistema de títulos de propiedad de Torrens.